Australijski Minister ds. kobiet (en. Minister for Women) odpowiada za całokształt polityki rządu względem kobiet. Nadzoruje także, by kwestie równouprawnienia płci były uwzględniane przy opracowywaniu i wdrażaniu programów rządu.

Lista ministrów ds. kobiet Australii 

źródło:

Przypisy 

Australijscy ministrowie